Николай Христофорович Логвинов (1837—1909) — русский государственный деятель, губернатор Уфимской губернии (1894—1896); .

Биография 
Происходил из дворян Пензенской губернии. Родился  года.

Военную службу начал в марте 1853 года — в Ямбургском уланском полку; вышел в отставку 16 октября 1859 года.

Жил в своём имении Шеино в Керенском уезде; с июля 1861 года служил мировым посредником первого призыва в этом уезде.

С 1 мая 1868 года состоял на службе в ведомстве Министерства внутренних дел, был непременным членом Пензенского губернского по крестьянским делам присутствия. Затем был избран керенским уездным предводителем дворянства и служил предводителем 20 лет и, одновременно, как почётный мировой судья 18 лет был председателем съезда мировых судей. Был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени (1885) и орденом Св. Станислава 1-й степени (1893); 30 августа 1889 года был произведён в действительные статские советники.

С  1894 года Н. Х. Логвинов был назначен губернатором Уфимской губернии. Вступив в должность, он решил сделать газету «Уфимские губернские ведомости» постоянным вестником о текущей жизни губернии; с июля 1894 года она стали выходить ежедневно (кроме понедельников и праздничных дней). В 1895 году, в виде опыта, в четырёх губерниях Российской империи (Пермской, Оренбургской, Самарской и Уфимской) вводилось в действие «Положение о казенной продаже питей», что потребовало от Логвинова немалых трудов по сокращению продажи крепких напитков и упорядочению торговли вином. В результате в 1895 году, по сравнению с 1894 годом, почти наполовину сократилось уличное пьянство. В период губернаторства Логвинова также проводились реформы: окружного суда, института земских начальников и перехода тюрем в ведение министерства юстиции.

По ходатайству Керенской городской думы, от 3 апреля 1894 года последовало 28 апреля Высочайшее соизволение о предоставлении Логвинову почётного гражданства города Керенска. С 29 октября 1896 года был членом Совета министра внутренних дел. В 1897 году получил орден Св. Анны 1-й степени; в 1901 году произведён в тайные советники.

Был крупным землевладельцем; кроме родового имения в 2372 десятин в Пензенской губернии приобрёл в той же губернии 3218 десятин; имел 1200 десятин в Саратовской губернии. За женой также числились земельные владения в Пензенской и Саратовской губерниях.

Скончался в 1909 году. Похоронен в родовом селе Шеино, где и его родители: подполковник Христофор Петрович Логвинов (1801 — 29.12.1869), бывший в 1850—1857 гг. Керенским уездным предводителем дворянства; и Александра Петровна Логвинова.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й ст.
 орден Св. Владимира 3-й ст.
 орден Св. Станислава 1-й ст.
 орден Св. Анны 1-й ст.
 медали в память Императора Александра III, в память коронации 1896 года, в память войны 1877—1878 годов.

Семья 
Жена — Ольга Петровна (1848—?), правнучка генерал-адъютанта Ивана Романовича Ранцова. У них дочери:
 Ольга ( 1872—?), замужем за бароном Александром Георгиевичем Винекеном, происходившем из семьи рижского банкира, австрийского еврея Георга Винекена, принявшего лютеранство.
 Александра ( 1870—?)

Примечания

Литература 
 
 Логвинов Николай Христофорович // Список гражданским чинам IV класса: Испр. по 1-е июня 1900 г. — С. 489.

Ссылки 
 Логвинов Николай Христофорович на сайте «Русская Императорская армия»
 Пезенские хроники. Тюстин А. В. Пензенский некрополь XVII-нач. ХХ вв.
 Проведение в Башкирии буржуазных реформ 2-й половины 19 века

Керенские уездные предводители дворянства
Уфимские губернаторы